SCM — аббревиатура
 Supply Chain Management — системы управления цепочками поставок;
 System Capital Management — украинская компания;
 Software Configuration Management — управление конфигурацией программного обеспечения;
 Service Control Manager — диспетчер управления службами (приложение services.exe);
 Source Code Management — системы контроля версий (такие как Subversion, Git, CVS, Mercurial и др.).
 Social Content Marketing  - социальный контент маркетинг

См. также 
 Уровень сервиса
 Управление цепями поставок
 Системы управления цепочками поставок